Costituzione della Repubblica Popolare Cinese – legge fondamentale della Repubblica Popolare Cinese
 Costituzione della Repubblica Popolare Cinese – prima costituzione della Repubblica Popolare Cinese promulgata nel 1954
 Costituzione della Repubblica Popolare Cinese – seconda costituzione della Repubblica Popolare Cinese promulgata nel 1975